The Roots: Gates of Chaos — компьютерная игра, разработанная Cenega Publishing и предназначенная для работы на телефоне-консоли Nokia N-Gage. Игра представляет собой смесь экшена и ролевой компьютерной игры и выпущена 15 августа 2005 года.

«The Roots: Gates of Chaos» содержит как однопользовательский, так и многопользовательский режимы игры. Мультиплеер поддерживает до четырёх человек включительно, связь реализована через Bluetooth.

Ссылки 
 Информация об игре от Nokia 
 The Roots: Gates of Chaos на сайте GameFAQs 
 Рецензия на The Roots: Gates of Chaos на сайте acegamez.co.uk 
 Рецензия на The Roots: Gates of Chaos на сайте GameSpot 
 Информация об игре на сайте GameSpot 
 Рецензия на The Roots: Gates of Chaos на сайте armchairempire.com 
 Рецензия на The Roots: Gates of Chaos на сайте playgizmo.ru

Компьютерные ролевые игры
Игры для N-Gage
Компьютерные игры 2005 года